Malurt har flere betydninger:

 Malurt (band) er et dansk rockband.
 Forskellige plantearter af slægten bynke (Artemisia), bl.a. havemalurt, strandmalurt og kinesisk malurt